Weißer Bim Schwarzohr ist der Titel von:

 Weißer Bim Schwarzohr (Film), ein sowjetischer Film aus dem Jahr 1977
 Weißer Bim Schwarzohr (Roman), ein Roman von Gawriil Trojepolski